Джалович (/, ) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Джалович, Марко (род. 1986) — сербский футболист, полузащитник ФК "Жетысу" (Талдыкорган).
 Джалович, Радомир (род. 1982) — черногорский футболист, нападающий «Сепахана».